Le terme glamour désigne une beauté sensuelle, pleine de charme et d'éclat, caractéristique de certaines vedettes féminines de Hollywood. Quelqu'un de glamour est à la fois suave, sexy, chic, et souvent délicatement à la mode.
Le terme est également employé en photographie pour désigner un style sensuel et suggestif.

Ce terme est également utilisé comme nom propre :
 Glamour, un magazine féminin ;
 Glamour, un film américain de William Wyler sorti en 1934 ;
 Glamour, un film français de François Merlet sorti en 1984  ;
 Glamour, un livre du poète Claude Minière publié en 1979 aux éditions Christian Bourgois.

Voir aussi 
 Le Glamour, un roman de science-fiction de Christopher Priest, publié en 2005

Homonymie de titre